Kurt-Georg-Kiesinger-Allee steht für:
 Kurt-Georg-Kiesinger-Allee (Bremen)
 Kurt-Georg-Kiesinger-Allee (Bonn)